Hamnklobben kan syfta på följande platser:

Åland 

 Hamnklobben (nordväst Saltvik, Åland), 
 Hamnklobben (nordost Saltvik, Åland),

Se även
Hamnklobb
Hamnklobbarna
Hamnkobben